TGA steht als Abkürzung für:
 Targa Image File, ein für TrueColor-Videokarten entwickeltes Grafikformat
 Team Giant-Alpecin, 2015–2016 Name des deutschen UCI-Radsportteams Team Sunweb
 Technische Gebäudeausrüstung, auch Versorgungstechnik, Haustechnik oder  Gebäudetechnik
 Technische Gebäudeausrüstung
 Technische Gebäude Ausrüstung, ein Magazin der Weka Group
 Technisch Gewerbliche Ausbildung, Industrielle Bezeichnung
 Teilegutachten
 The Gaslight Anthem, US-amerikanische Band
 Therapeutic Goods Administration, eine Abteilung des australischen Gesundheitsministeriums Department of Health and Ageing
 Thermogravimetrische Analyse, ein physikalisches Analyseverfahren
 Thioglycolic Acid, dt. Mercaptoessigsäure (Thioglykolsäure)
 Tissuetransglutaminase Antikörper, ein Blut-Messwert für den laborchemischen Test auf Zöliakie, siehe Transglutaminasen #Medizin
 Tonga, das olympische Länderkürzel
 Trägergemeinschaft für Akkreditierung GmbH
 Transiente globale Amnesie, eine neurologische Erkrankung
 Transposition der großen Arterien, eine angeborene Herz- und Gefäßfehlbildung
 Trucknology Generation A, eine LKW-Baureihe von MAN, siehe MAN Truck & Bus#TGA
 Typographische Gesellschaft Austria, österreichische typographische Instanz
 Air Togo (ICAO-Code), Fluggesellschaft aus Togo
Tasman Global Access, Seekabel zwischen Australien und Neuseeland

TGA